Пиетрари има више значења:

 Пиетрари (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Пиетрари (Паушешти-Маглаши), насеље у округу Валча у Румунији
 Пиетрари (Пиетрари), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Пиетрари (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Пиетрари (Валча), општина у округу Валча у Румунији